Horta puede referirse a:
 Horta, ciudad capital del municipio homónimo que ocupa toda la isla de Fayal, en las Islas Azores (Portugal).
 Horta, barrio de la ciudad de Barcelona (España).
 Horta, localidad del municipio de Corullón, en la provincia de León (España).
 Horta, género botánico de plantas.
 Horta, diosa etrusca de la agricultura.

Además, puede hacer referencia a:
 Horta al día, revista de noticias de la comarca de la Huerta de Valencia.
 L'Horta de València, denominación de Huerta de Valencia en valenciano.
 Unió Atlètica d'Horta, club de fútbol del barrio de Horta en Barcelona (España).
 Victor Horta (1861-1947), arquitecto belga, pionero del modernismo.